Biografies:
 Marc Cucurella i Saseta (Alella, 1998), futbolista català
 Cecilia Cucurella (Xile, 1955), actriu xilena
 Xavier Cucurella i Esteve, (Barcelona, 1954), pilot de trial català
 Josep Cucurella i Tort polític català del , diputat al Congrés dels Diputats
 Meritxell Cucurella-Jorba, (Els Hostalets de Pierola, 1973), poeta, dramaturga i traductora catalana
 Santiago Cucurella i Fernàndez (1954–2015), pedagog, professor, activista cultural
 Pere Cucurella i Ubach (1829–1897) hisendat i polític català
 Lluís Cucurella (n. 1600), argenter català

Vegeu també 
 Pou de glaç de Can Cucurella